Respect is Earned (2007) fue un evento de pago por visión realizado por Ring of Honor, una empresa de lucha libre profesional. Fue el primer evento PPV de la empresa, realizándose el 12 de mayo del 2007 desde el Manhattan Center, en Nueva York.

Resultados 
 Dark Match: Brent Albright derrotó a Tank Toland (con Larry Sweeney y Bobby Dempsey) para retener el Campeonato Mundial de ROH (06:48)
 Takeshi Morishima derrotó a BJ Whitmer (02:50)
 Naomichi Marufuji derrotó a Rocky Romero (16:04)
 Dark Match: Davey Richards derrotó a Erick Stevens (10:04)
 Jay Briscoe y Mark Briscoe derrotaron a Claudio Castagnoli y Matt Sydal para retener el Campeonato Mundial en Parejas de ROH (20:11)
 Dark Match: Sara del Rey derrotó a Daizee Haze (05:50)
 Dark Match: Kevin Steen & El Genérico derrotaron a The Irish Airborne (Jake Crist & Dave Crist), Pelle Primeau & Mitch Franklin, y Jimmy Rave & Adam Pearce (con Shane Hagardon) en un Tag Team Scramble Match (07:33)
 Roderick Strong derrotó a Delirious (21:38)
 Takeshi Morishima & Bryan Danielson derrotaron a Nigel McGuinness & KENTA (26:31)

Véase también 
 Ring of Honor

Referencias

Enlaces externos 
 Ring of Honor-Resultados oficiales (en inglés)
 Resultados en Prowrestlinghistory.com (en inglés)

PPVs de Ring of Honor